Draget eller Drejet er navn på lave landtunger (drag) flere steder i Danmark, der forbinder to landområder. Navnet skyldes at man kan trække (drage) skibe over i stedet for at sejle udenom.

Det mest kendte er Draget mellem Thyholm og det øvrige Thy. Landtungen er 400-600 meter bred og rummer hovedvej 11 og Thybanen. Den norske kong Harald Hårderåde skal have ladet sine skibe trække over her, da han var forfulgt af en dansk flåde.

Draget (tysk: Drei) findes også i Holnæs i Sydslesvig.

Se også
Næs (halvø)
Odde

Kyst- og havlandskabsformer
Thisted Kommunes geografi
Struer Kommunes geografi